Beatty Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beatty Mountain (Nevada)
 Beatty Mountain (Utah)

Siehe auch:
 Beauty Mountain